Liste Swadesh de 207 mots en français et en créole haïtien.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Wittmann, Henri (1973). "The lexicostatistical classification of the French-based Creole languages." Lexicostatistics in genetic linguistics: Proceedings of the Yale conference, April 3-4, 1971, dir. Isidore Dyen, 89-99. La Haye: Mouton.

Articles connexes 
 Créole haïtien

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Kreyol | Haitian Creole Dictionary (source)

créole haïtien
Langue créole haïtienne